Lunenburg County ist der Name folgender Countys:

 Lunenburg County (Virginia), Vereinigte Staaten
 Lunenburg County (Nova Scotia), Kanada